Ítaca - uma das numerosas ilhas gregas, situada no mar Jônico

Localidades
Ithaca (Michigan)
Ithaca (Nebraska)
Ithaca (Nova Iorque)
Ithaca (Ohio)

Outros
Ithaca (álbum)

Veja também
Ithaka

Desambiguações de topônimos